Quart (Valle d'Aosta), een gemeente in de Italiaanse provincie Valle d'Aosta
Quart (Girona), een gemeente in de Spaanse provincie Girona
Quart (eenheid), een oude eenheid
Quart (festival), een jaarlijks muziekfestival in Noorwegen
ook:
Quart de Poblet, een gemeente in de Spaanse provincie Valencia
Quart de les Valls, een gemeente in de Spaanse provincie Valencia